El término Granadero Baigorria puede hacer referencia a:

 Juan Bautista Baigorria, soldado argentino que participó del Combate de San Lorenzo;
 Granadero Baigorria, localidad de la Provincia de Santa Fe.